Giuseppe Leone – fotografo italiano
 Giuseppe Leone (1864-1923) – politico italiano, deputato del Regno d'Italia
 Giuseppe Leone  (1941-2015) – politico italiano, deputato della Repubblica Italiana